Варта́н Огане́сович Бабая́н (, 1974, Ереван, Армянская ССР) — армянский и российский музыкант, перкуссионист и сессионный музыкант, джазмен. Автор музыкального проекта VB Quintet.

Биография 
Вартан Бабаян родился в 1974 году в городе Ереван, Армения. Окончил музыкальную школу им. Саят-Новы по классу ударных инструментов, учился в Ереванской Государственной Консерватории. Выпускник эстрадно-джазового отделения РАМ им. Гнесиных. Выступал в ансамбле саксофониста А.Герасимова.

Творчество 

Участвовал в международных проектах А. Ростоцкого, в музыкальных экспериментах выдающегося В. Чекасина. Сотрудничал с советским и российским джазменом А.Козловым. Является постоянным участником ансамбля народного артиста России А.Кузнецова и коллектива «Новое искусство» заслуженного артиста России Л. Винцкевича.

Многократно участвовал в международных джазовых фестивалях, в российских джазовых фестивалях и форумах, среди которых Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, Джазововая провинция, Vivаcello. Выступал с Russell Malone, Eve Cornelious, Joel Taylor, Ari Roland, Vuyo Sotashe, Mark Gross, Linley Marte, Paco Sery.

В 2009 году выпустил свой авторский джазовый проект VB Quintet (Vartan Babayan, Dmitry Mospan, Anton Baronin, Sergey Korchagin, Pavel Timofeev).

Примечания

Ссылки 

 Анонс музыкального проекта VB Quintet
 VAN Quartet
 JOE ZAWINUL at BAIKONUR - Alex Rostotsky (Usadba Jazz festival, 2011)
 С Алексеем Кузнецовым и Владимиром Данилиным
 Nick Vintskevich - Vive L'amour (feat.Eve CorneliOus)
 Вуйо Соташе и Людмила Сваровская в российско-американском проекте TOGETHER
 Интервью «Джаз.Ру»
 Интервью проекту Wordsfield. musician village

Джазмены России
Джазмены Армении
Выпускники РАМ им. Гнесиных